Overgangskalender van 1701 (Drenthe)
 Overgangskalender van 1701 (Friesland, Groningen, protestants Zwitserland)